Николай Иванович Огарёв () — , сенатор.

Биография 
Происходил из дворян Саратовской губернии, и 6-летним мальчиком был определен в л.-гв. Преображенский полк. В 1792 году переведен, с чином сержанта, в Семеновский полк, а 29 января 1797 года выпущен к статским делам, с чином губернского секретаря, и определен к делам государственного казначея, где по службе достиг чина коллежского советника (8 апреля 1803 года). В марте 1805 года перешёл в комиссию составления законов редактором; 25 ноября 1806 года пожалован в статские советники, а 24 ноября 1808 года, согласно прошению, был причислен к Герольдии.

1 марта 1810 года поступил в ведение принца Голштейн-Ольденбургского, для особых поручений по управлению Тверской, Ярославской и Новгородской губерниями и по Дирекции путей сообщения. 8 января 1811 года Огареву Высочайше повелено было быть начальником отделения по 2-му разряду, в Экспедиции путей сообщения. 22 марта 1812 года Огарев был причислен к Департаменту министерства юстиции, а 19 ноября того же года назначен за обер-прокурорский стол в 1-е отделение 6 департамента Сената. 6 июля 1813 года Огарев был Всемилостивейше пожалован в обер-прокуроры 4 департамента Правит. Сената. Три года занятий по должности обер-прокурора настолько утомили его, что он был вынужден поехать, для лечения, на кавказские минеральные воды, и пробыл в отпуске до февраля 1819 года. Возвратившись в Петербург, Огарев получил Высочайшее повеление быть обер-прокурором 7 департамента, а в июле следующего был назначен обер-прокурором общего собрания Московских департаментов.

22 августа 1826 года. Огарев был произведен в тайные советники, и тогда же повелено было ему присутствовать в Правительствующем Сенате. 12 сентября 1826 года Огарев был назначен к присутствованию в 8 департаменте Сената; 24 ноября, по Высочайшему повелению, командирован для обревизования Саратовской губернии, в марте 1828 года — Тульской губернии, в феврале 1830 года — Рязанской губернии. 1 июля 1842 года Огарев был произведён в действительные тайные советники, успев получить к тому времени все ордена, до ордена Белого Орла включительно. 23 марта 1845 года, по болезни, был уволен в отпуск за границу на один год; 18 октября Огарев снова вступил в должность первоприсутствующего во 2-м департаменте Сената; 2 декабря того же 1845 года был назначен первоприсутствующим в 7 департаменте Сената, а 1 мая 1847 года, согласно прошению, от службы уволен. 10 апреля 1852 года Н. И. Огарев скончался в Москве.

Историограф Карамзин в одном из своих писем к И. И. Дмитриеву дает, между прочим, следующую характеристику Огарева: «Он дик, неискателен, чувствителен, честен, умен, способен к делам и весьма хорошо пишет… Таких людей у нас немного». И в другом письме Карамзин подтверждает: «Не много в свете таких честных, благородных, и даже умных людей в смысле основательности, а не блеска мишурного». По отзыву А. В. Кочубея, Огарев был человек «просвещенный и деловой, но истинный философ, воспитанный в идеях Вольтера и Ж. Ж. Руссо».

Семья 
Жена  —  Елизавета Сергеевна Новосильцева (13.11.1786—05.02.1870), родная племянница Н. Н. Новосильцева; дочь Сергея Николаевича и Варвары Филипповны Новосильцевых. Славилась своей красотой, умом и образованием, увлекалась поэзией и сама была не раз воспета в стихах А. С. Пушкина, П. А. Вяземского и И. И. Дмитриева. Умерла от воспаления легких в Петербурге, похоронена в Александро-Невской лавре. Дети:
 Ирина Николаевна (31.10.1806—31.03.1831), замужем за Всеволодом Яковлевичем Аплечеевым.
 Николай Николаевич (21.08.1810— ?)
 Александра Николаевна (16.03.1819—16.11.1879), фрейлина двора (с 31.12.1836), замужем  (с 23 мая 1843 года) за конноогвардейским ротмистром (впоследствии полковником) Фёдором Ивановичем Ильиным. По словам барона М. Корфа, «Ильин был влюблен в Огареву в течение пяти лет и тщетно просил её руки, пока, наконец, тщетное ожидание другой партии и начинающееся старение девицы вынудили дать согласие». Скончалась скоропостижно в Риме от аневризмы в сердце, похоронена там же на кладбище Тестаччо.

Примечания

Литература 
 
 Полный послужной список. «Сев. Пчела» 1852, № 86;
 «Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 162, 166;
 «Записки» А. B. Кочубея, СПб., 1890, стр. 44;
 «Переписка Грота с Плетневым», т. II и IV;
 «Остафьевск. Архив кн. Вяземского», СПб., 1899, т. I и II;
 Пушкин: «Сочинения», Акад. изд., т. I, стр. 230, 344—345;
 И. И. Дмитриев: «Сочин.», изд. 1893; ч. I;
 кн. Вяземский «Полн. Собр. сочин.», т. III. «Русск. Арх.» 1873, стр. 1041—2.

Сенаторы Российской империи